Un anno fiscale o anno finanziario è un periodo di dodici mesi usato per calcolare rendiconti finanziari annuali nel commercio e in altre attività od organizzazioni. 

In molti ordinamenti ci sono leggi che regolano la contabilità e richiedono tali rendiconti una volta ogni dodici mesi: in particolare, a seconda delle leggi dei vari Paesi, il periodo dell'anno fiscale determina la data in cui i soggetti economici (persone fisiche e giuridiche) sono tenuti a presentare i loro bilanci e le loro dichiarazioni dei redditi.

Questo periodo normalmente inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Vi sono però imprese (in particolare nel settore pubblico) che hanno caratteristiche e forme peculiari di amministrazione e per le quali l'anno fiscale potrebbe iniziare più tardi dell'anno solare.

Fino al 1964 in Italia l'anno fiscale iniziava il 1º luglio e terminava il 30 giugno dell'anno solare successivo, invece dal 1965 coincide con l'anno solare.

Anni fiscali nei diversi paesi

Ordine alfabetico

Per data di inizio

Voci correlate 
 Aliquota fiscale
 Base imponibile
 Dichiarazione dei redditi
 Legge finanziaria

Ragioneria
Diritto tributario
Terminologia giuridica
Periodi di tempo